Bupleurum oblongifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av John Ball. Bupleurum oblongifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
oblongifolium